L'athéologie est un concept forgé par Georges Bataille comme subversion de la notion de théologie. Il est inclus dans le titre des ouvrages suivants :
 La Somme athéologique de Georges Bataille,
 le Traité d'athéologie de Michel Onfray.